Entorn virtual d'aprenentatge
 Escala visual analògica
 Activitat extravehicular
 EVA (pel·lícula de 2011)